Annales kan syfta på:

 Annales (Tacitus) – den romerske historikern och senatorn Tacitus historieverk om romarriket
 Annales Bertiniani – frankisk bok från klostret Sankt Bertin
 Annales Cambriae – en latinsk annal eller krönika av väsentliga händelser som hänt i intervallet 447 till 954
 Annales Lundenses – en handskrift skriven i Lund runt år 1265
 Annales-skolan –  en fransk grupp historiker som introducerade ett sätt att skriva historia
 Annales. Histoire, Sciences Sociales – en fransk tidskrift

Se även
  Årskrönika